Komarow, rosyjskie nazwisko Комаров, w ang. i francuskim jako Komarov, niem. Komarow

Osoby 
 Wasilij Komarow – rosyjski seryjny morderca
 Władimir Komarow – radziecki kosmonauta
 Władimir Komarow – rosyjski/radziecki botanik
 Dmytro Komarow – ukraiński szachista

Planetoida 
 (1836) Komarov

Zobacz też Komarów